Tyminski ist der Familienname folgender Personen: 
 Dan Tyminski, US-amerikanischer Bluegrass-Musiker
 Stanisław Tymiński, polnisch-kanadischer Geschäftsmann und Politiker